Blazer steht für:

 Blazer (Kleidungsstück), eine Jacke
 Blazer (Browser), ein Webbrowser für Palm-Handhelds
 Chevrolet Blazer, ein SUV von General Motors
 Blazer (Schiffstyp), niederländischer Fischerboottyp

Personen:
 Carel Blazer (1911–1980), niederländischer Fotograf und Widerstandskämpfer
 Caspar Melchior Blazer, Pseudonym des deutschen Mediziners Johann Daniel Gohl (1674–1731)
 Chuck Blazer (1945–2017), US-amerikanischer Fußballfunktionär

Siehe auch: